Coincy (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Coincy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia